Le colline hanno gli occhi – film del 1977 diretto da Wes Craven
Le colline hanno gli occhi – film del 2006 diretto da Alexandre Aja